

Persone
Vavilov, , è un cognome russo di alcune personalità, tra le quali

 Andrej Vavilov (1961) – politico e uomo d'affari russo
 Nikolaj Ivanovič Vavilov (1887-1943) – agronomo, botanico e genetista russo, fratello del fisico Sergej Ivanovič
 Pavel Valer'evič Vavilov (1972) – biatleta russo
 Sergej Ivanovič Vavilov (1891-1951) – fisico sovietico, fratello dell'agronomo Nikolaj Ivanovič 
 Vladimir Fëdorovič Vavilov (1925-1973) – compositore liutista e chitarrista sovietico

Altro
 2862 Vavilov – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1977
 Centri di Vavilov – aree geografiche in cui un gruppo di organismi, domesticati o selvatici, ha sviluppato originalmente le sue caratteristiche distintive
 Vavilov – due montagne sottomarine battezzate entrambe in onore di Nikolaj Ivanovič Vavilov
 Vavilov – cratere lunare, vedi Crateri lunari (T-Z)